Juan Antonio Gómez Angulo puede referirse a:

Juan Antonio Gómez-Angulo (1957-), político español.
 Juan Antonio Gómez Angulo, (1924-1989), Ingeniero de Minas Español.